Кубок незалежності Лесото з футболу (Топ-4) () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Футбольна асоціація Лесото серед футбольних клубів Лесото.

Таблиця переможців турніру

Перемоги по клубах

Джерела 
 Лесото - Таблиця переможців національного кубку 

Національні футбольні кубки Африки
Футбол у Лесото